Чемпионат Румынии по футболу 1982/1983 годов — 66-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1982/1983
Румыния
Румыния
1982 год в Румынии
1983 год в Румынии